Чесно́в — русская фамилия; имеет женскую форму Чеснова

Известные носители 
 Чеснов, Владислав Евгеньевич (род. 1982) — российский хоккеист.
 Чеснов, Ян Вениаминович (1937—2014) — российский этнограф.